Комарово — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Комарово — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия

Алтайский край 
 Комарово — село в Зональном районе.

Архангельская область 
 Комарово — посёлок в Красноборском районе.

Башкирия 
 Комарово — посёлок в Белорецком районе.

Вологодская область 
 Комарово — деревня в Пожарском сельском поселении Бабаевского района.
 Комарово — деревня в Санинском сельском поселении Бабаевского района.
 Комарово — деревня в Вологодском районе.
 Комарово — деревня в Грязовецком районе, Вохтожское муниципальное образование.
 Комарово — деревня в Грязовецком районе, Ростиловское муниципальное образование.
 Комарово — деревня в Сокольском районе.
 Комарово — деревня в Шекснинском районе.

Воронежская область 
 Комарово — хутор в Россошанском районе.

Ивановская область 
 Комарово — деревня в Заволжском районе, Волжское сельское поселение.
 Комарово — деревня в Заволжском районе, Междуреченское сельское поселение.
 Комарово — деревня в Пучежском районе.

Калужская область 
 Комарово — деревня в Жуковском районе.

Кировская область 
 Комарово — деревня в Нагорском районе.
 Комарово — деревня в Унинском районе.
 Комарово — деревня в Юрьянском районе.

Костромская область 
 Комарово — деревня в Антроповском районе.
 Комарово — деревня в Вохомском районе.

Красноярский край 
 Комарово — деревня в Большемуртинском районе.
 Комарово — деревня в Канском районе.

Московская область 
 Комарово — деревня в Волоколамском городском округе.

Нижегородская область 
 Комарово — деревня в Богородском районе.
 Комарово — деревня в городском округе город Бор.
 Комарово — деревня в Павловском районе.

Новгородская область 
 Комарово — село в Любытинском районе.
 Комарово — деревня в Хвойнинском районе.
 Комарово — деревня в Шимском районе.

Оренбургская область 
 Комарово — посёлок в Ясненском районе.

Пермский край 
 Комарово — деревня в Добрянском городском округе.
 Комарово — деревня в Кунгурском районе.
 Комарово — село в Осинском районе.
 Комарово — деревня в Пермском районе.
 Комарово — деревня в Чернушинском районе.

Псковская область 
 Комарово — деревня в Великолукском районе.
 Комарово — деревня в Плюсском районе.
 Комарово — деревня в Порховском районе.
 Комарово — деревня в Псковском районе.

Санкт-Петербург 
 Комарово — в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Свердловская область 
 Комарово — село в Алапаевском районе.
 Комарово — деревня в Артинском районе.

Северная Осетия 
 Комарово — село в Моздокском районе.

Смоленская область 
 Комарово — деревня в Вяземском районе.
 Комарово — деревня в Духовщинском районе.

Тверская область 
 Комарово — деревня в Жарковском районе.

Томская область 
 Комарово — деревня в Колпашевском районе.

Тюменская область 
 Комарово — село в составе Тюмени.

Чечня 
 Комарово — село в Надтеречном районе.

Ярославская область 
 Комарово — деревня в Борисоглебском районе.
 Комарово — деревня в Брейтовском районе.
 Комарово — деревня в Некоузском районе.
 Комарово — деревня в Некрасовском районе.
 Комарово — деревня в Ярославском районе.

Польша 
  — посёлок в Польше

Украина 
 Комарово — село в Маневичском районе Волынской области.
 Комарово — село в Ратновском районе Волынской области.
 Комарово — село в Старовыжевском районе Волынской области.
 Комарово — прежнее название села Комаров  в Кельменецком районе Черновицкой области.

Объекты железнодорожной инфраструктуры 
 Комарово — станция Белорусской железной дороги.
 Комарово — платформа Октябрьской железной дороги.
 Комарово — до 1931 г. название станции Кала-И-Мор Туркменской железной дороги.

Другое 
 «Комарово» — садоводство в Тихвинском районе Ленинградской области.
 «Комарово» — болото в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 «Комарово» — песня Игоря Николаева на стихи Михаила Танича. Исполнялась Игорем Скляром.

См. также 
 Комарово-Негино
 
 
 
 
 
 Комаровы